Семён Иванович Гончаро́в:
 Гончаров, Семён Иванович (1929—1992) — ректор Новочеркасского политехнического института (1977—1981).
 Гончаров, Семён Иванович (1921—1996) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.